Lednica szlovák település a Trencséni kerületben, magyar neve: Lednic
Lednica-tó tó Lengyelországban, a Nagy-lengyelországi vajdaságban, a Lednica 2000 találkozók helyszíne